De Europese kampioenschappen zwemsporten 2018 werden gehouden van 3 tot en met 12 augustus 2018 in Glasgow als onderdeel van de Europese kampioenschappen 2018. De wedstrijden waren verdeeld over het Tollcross International Swimming Centre (zwemmen), de Scotstoun Sports Campus (synchroonzwemmen) en Loch Lomond (openwaterzwemmen) en de Royal Commonwealth Pool in Edinburgh (schoonspringen).

Wedstrijdkalender

Medaillespiegel

Externe link 
  Officiële website